Santiago Fernández Fernández – meksykański piłkarz
 Santiago Fernández – argentyński rugbysta
 Santiago Fernández – argentyński wioślarz